|-
|(20251)||1998 EA12|| align=right|15,3|| align=right|2,369|| align=right|0,160|| align=right|3,49|| align=right|3,646||MBA||1. marec 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(20252)||1998 EY13|| align=right|15,8|| align=right|2,272|| align=right|0,074|| align=right|7,14|| align=right|3,423||MBA||1. marec 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(20253)||1998 EJ21|| align=right|15,8|| align=right|2,276|| align=right|0,051|| align=right|5,40|| align=right|3,433||MBA||1. marec 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|20254 Úpice||1998 FE2|| align=right|14,6|| align=right|2,511|| align=right|0,133|| align=right|4,00|| align=right|3,978||MBA||21. marec 1998||Ondřejov||P. Pravec
|-
|(20255)||1998 FX2|| align=right|18,2|| align=right|2,152|| align=right|0,493|| align=right|9,97|| align=right|3,157||AMR||22. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|20256 Adolfneckař||1998 FC3|| align=right|16,0|| align=right|2,359|| align=right|0,195|| align=right|4,85|| align=right|3,621||MBA||23. marec 1998||Ondřejov||P. Pravec
|-
|(20257)||1998 FL6|| align=right|14,5|| align=right|2,490|| align=right|0,193|| align=right|5,34|| align=right|3,927||MBA||18. marec 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(20258)||1998 FF10|| align=right|15,3|| align=right|2,239|| align=right|0,144|| align=right|5,20|| align=right|3,351||MBA||24. marec 1998||Caussols||ODAS
|-
|20259 Alanhoffman||1998 FV10|| align=right|15,0|| align=right|2,313|| align=right|0,103|| align=right|1,44|| align=right|3,517||MBA||24. marec 1998||Caussols||ODAS
|-
|(20260)||1998 FL11|| align=right|13,4|| align=right|2,548|| align=right|0,198|| align=right|11,40|| align=right|4,067||MBA||22. marec 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(20261)||1998 FM12|| align=right|14,5|| align=right|2,565|| align=right|0,214|| align=right|3,99|| align=right|4,107||MBA||19. marec 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(20262)||1998 FB14|| align=right|14,0|| align=right|2,708|| align=right|0,212|| align=right|12,23|| align=right|4,456||MBA||25. marec 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(20263)||1998 FF16|| align=right|14,6|| align=right|2,394|| align=right|0,188|| align=right|2,48|| align=right|3,704||MBA||25. marec 1998||Gekko||T. Kagawa
|-
|20264 Chauhan||1998 FV20|| align=right|14,2|| align=right|2,423|| align=right|0,179|| align=right|2,39|| align=right|3,772||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|20265 Yuyinchen||1998 FP23|| align=right|15,5|| align=right|2,338|| align=right|0,076|| align=right|2,36|| align=right|3,573||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|20266 Danielchoi||1998 FK26|| align=right|15,5|| align=right|2,289|| align=right|0,080|| align=right|4,02|| align=right|3,463||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20267)||1998 FU27|| align=right|14,0|| align=right|2,642|| align=right|0,043|| align=right|4,09|| align=right|4,294||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|20268 Racollier||1998 FC28|| align=right|14,7|| align=right|2,377|| align=right|0,129|| align=right|6,26|| align=right|3,664||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20269)||1998 FF28|| align=right|14,3|| align=right|2,240|| align=right|0,224|| align=right|6,01|| align=right|3,352||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|20270 Phildeutsch||1998 FR30|| align=right|14,6|| align=right|2,408|| align=right|0,189|| align=right|1,93|| align=right|3,737||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|20271 Allygoldberg||1998 FK32|| align=right|14,8|| align=right|2,208|| align=right|0,041|| align=right|2,29|| align=right|3,281||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|20272 Duyha||1998 FH33|| align=right|15,0|| align=right|2,331|| align=right|0,093|| align=right|4,32|| align=right|3,557||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20273)||1998 FO37|| align=right|15,7|| align=right|2,195|| align=right|0,168|| align=right|4,17|| align=right|3,252||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|20274 Halperin||1998 FZ40|| align=right|15,8|| align=right|2,486|| align=right|0,095|| align=right|00,14|| align=right|3,918||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20275)||1998 FR41|| align=right|14,3|| align=right|2,480|| align=right|0,224|| align=right|11,48|| align=right|3,905||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20276)||1998 FO42|| align=right|16,7|| align=right|2,195|| align=right|0,109|| align=right|3,14|| align=right|3,251||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20277)||1998 FL44|| align=right|14,2|| align=right|2,617|| align=right|0,160|| align=right|13,48|| align=right|4,232||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|20278 Qileihang||1998 FP45|| align=right|15,5|| align=right|2,429|| align=right|0,136|| align=right|3,32|| align=right|3,786||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|20279 Harel||1998 FZ47|| align=right|15,0|| align=right|2,302|| align=right|0,085|| align=right|5,58|| align=right|3,492||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20280)||1998 FQ49|| align=right|14,3|| align=right|2,440|| align=right|0,212|| align=right|1,67|| align=right|3,811||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|20281 Kathartman||1998 FZ49|| align=right|14,6|| align=right|2,358|| align=right|0,100|| align=right|7,15|| align=right|3,621||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|20282 Hedberg||1998 FT51|| align=right|15,9|| align=right|2,202|| align=right|0,079|| align=right|3,94|| align=right|3,267||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|20283 Elizaheller||1998 FG55|| align=right|14,2|| align=right|2,569|| align=right|0,184|| align=right|3,71|| align=right|4,116||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|20284 Andreilevin||1998 FL58|| align=right|15,6|| align=right|2,232|| align=right|0,158|| align=right|00,24|| align=right|3,334||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|20285 Lubin||1998 FU58|| align=right|14,8|| align=right|2,385|| align=right|0,117|| align=right|6,47|| align=right|3,682||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|20286 Michta||1998 FT59|| align=right|15,3|| align=right|2,358|| align=right|0,069|| align=right|6,86|| align=right|3,620||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|20287 Munteanu||1998 FT61|| align=right|15,3|| align=right|2,406|| align=right|0,184|| align=right|1,48|| align=right|3,730||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|20288 Nachbaur||1998 FR62|| align=right|15,7|| align=right|2,389|| align=right|0,156|| align=right|1,75|| align=right|3,692||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|20289 Nettimi||1998 FQ64|| align=right|14,3|| align=right|2,321|| align=right|0,124|| align=right|6,45|| align=right|3,535||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|20290 Seanraj||1998 FJ65|| align=right|16,0|| align=right|2,250|| align=right|0,149|| align=right|4,11|| align=right|3,375||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|20291 Raumurthy||1998 FF67|| align=right|15,5|| align=right|2,400|| align=right|0,153|| align=right|3,32|| align=right|3,718||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|20292 Eduardreznik||1998 FV70|| align=right|15,2|| align=right|2,340|| align=right|0,096|| align=right|2,70|| align=right|3,579||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|20293 Sirichelson||1998 FQ72|| align=right|14,2|| align=right|2,444|| align=right|0,195|| align=right|3,27|| align=right|3,819||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20294)||1998 FA73|| align=right|15,2|| align=right|2,331|| align=right|0,060|| align=right|7,23|| align=right|3,558||MBA||27. marec 1998||Caussols||ODAS
|-
|(20295)||1998 FF75|| align=right|13,8|| align=right|2,357|| align=right|0,106|| align=right|7,32|| align=right|3,619||MBA||24. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|20296 Shayestorm||1998 FL76|| align=right|14,8|| align=right|2,306|| align=right|0,137|| align=right|5,94|| align=right|3,500||MBA||24. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20297)||1998 FQ76|| align=right|13,9|| align=right|2,577|| align=right|0,114|| align=right|6,75|| align=right|4,137||MBA||24. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|20298 Gordonsu||1998 FW77|| align=right|15,0|| align=right|2,593|| align=right|0,099|| align=right|7,91|| align=right|4,175||MBA||24. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20299)||1998 FH78|| align=right|15,0|| align=right|2,644|| align=right|0,034|| align=right|13,50|| align=right|4,298||MBA||24. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|20300 Arjunsuri||1998 FE84|| align=right|14,4|| align=right|2,335|| align=right|0,080|| align=right|7,35|| align=right|3,567||MBA||24. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|20301 Thakur||1998 FY99|| align=right|14,1|| align=right|2,322|| align=right|0,076|| align=right|7,64|| align=right|3,539||MBA||31. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|20302 Kevinwang||1998 FW100|| align=right|14,8|| align=right|2,360|| align=right|0,067|| align=right|6,05|| align=right|3,625||MBA||31. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|20303 Lindwestrick||1998 FU101|| align=right|14,5|| align=right|2,438|| align=right|0,119|| align=right|3,58|| align=right|3,806||MBA||31. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|20304 Wolfson||1998 FA102|| align=right|15,5|| align=right|2,389|| align=right|0,146|| align=right|5,65|| align=right|3,692||MBA||31. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|20305 Feliciayen||1998 FU102|| align=right|15,1|| align=right|2,301|| align=right|0,078|| align=right|5,85|| align=right|3,490||MBA||31. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|20306 Richarnold||1998 FC106|| align=right|15,2|| align=right|2,564|| align=right|0,106|| align=right|4,65|| align=right|4,106||MBA||31. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|20307 Johnbarnes||1998 FH106|| align=right|15,1|| align=right|2,465|| align=right|0,107|| align=right|4,17|| align=right|3,868||MBA||31. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20308)||1998 FP109|| align=right|13,8|| align=right|2,289|| align=right|0,080|| align=right|7,27|| align=right|3,462||MBA||31. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|20309 Batalden||1998 FD110|| align=right|15,2|| align=right|2,490|| align=right|0,133|| align=right|6,81|| align=right|3,928||MBA||31. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20310)||1998 FD117|| align=right|14,3|| align=right|2,331|| align=right|0,248|| align=right|11,41|| align=right|3,557||MBA||31. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|20311 Nancycarter||1998 FH117|| align=right|15,0|| align=right|2,580|| align=right|0,086|| align=right|4,00|| align=right|4,143||MBA||31. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|20312 Danahy||1998 FH118|| align=right|14,6|| align=right|2,430|| align=right|0,130|| align=right|5,72|| align=right|3,788||MBA||31. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|20313 Fredrikson||1998 FM122|| align=right|15,2|| align=right|2,538|| align=right|0,101|| align=right|5,84|| align=right|4,043||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|20314 Johnharrison||1998 FN126|| align=right|15,0|| align=right|2,157|| align=right|0,160|| align=right|2,73|| align=right|3,167||MBA||28. marec 1998||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(20315)||1998 FD130|| align=right|14,6|| align=right|2,706|| align=right|0,163|| align=right|12,08|| align=right|4,451||MBA||22. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|20316 Jerahalpern||1998 FU138|| align=right|15,3|| align=right|2,428|| align=right|0,163|| align=right|1,44|| align=right|3,784||MBA||28. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|20317 Hendrickson||1998 FD144|| align=right|16,0|| align=right|2,625|| align=right|0,012|| align=right|3,76|| align=right|4,252||MBA||29. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20318)||1998 GZ|| align=right|15,5|| align=right|2,275|| align=right|0,056|| align=right|6,55|| align=right|3,430||MBA||3. april 1998||Oohira||T. Urata
|-
|(20319)||1998 GK1|| align=right|13,5|| align=right|2,571|| align=right|0,183|| align=right|8,29|| align=right|4,121||MBA||5. april 1998||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(20320)||1998 GH8|| align=right|13,4|| align=right|2,772|| align=right|0,185|| align=right|14,13|| align=right|4,615||MBA||2. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|20321 Lightdonovan||1998 HJ19|| align=right|15,6|| align=right|2,313|| align=right|0,118|| align=right|4,85|| align=right|3,517||MBA||18. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20322)||1998 HZ20|| align=right|15,0|| align=right|2,397|| align=right|0,221|| align=right|4,60|| align=right|3,710||MBA||20. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|20323 Tomlindstom||1998 HC21|| align=right|14,9|| align=right|2,235|| align=right|0,106|| align=right|4,52|| align=right|3,341||MBA||20. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|20324 Johnmahoney||1998 HF22|| align=right|15,7|| align=right|2,526|| align=right|0,040|| align=right|00,66|| align=right|4,013||MBA||20. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20325)||1998 HO27|| align=right|13,3|| align=right|2,379|| align=right|0,077|| align=right|6,11|| align=right|3,669||MBA||21. april 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(20326)||1998 HG37|| align=right|13,8|| align=right|2,743|| align=right|0,234|| align=right|12,49|| align=right|4,542||MBA||20. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20327)||1998 HQ39|| align=right|14,4|| align=right|3,210|| align=right|0,160|| align=right|2,13|| align=right|5,751||MBA||20. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20328)||1998 HS42|| align=right|14,2|| align=right|2,774|| align=right|0,276|| align=right|8,36|| align=right|4,620||MBA||30. april 1998||Lime Creek||R. Linderholm
|-
|20329 Manfro||1998 HQ43|| align=right|15,1|| align=right|2,386|| align=right|0,045|| align=right|5,70|| align=right|3,685||MBA||20. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|20330 Manwell||1998 HY44|| align=right|15,4|| align=right|2,704|| align=right|0,078|| align=right|00,49|| align=right|4,446||MBA||20. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|20331 Bijemarks||1998 HH45|| align=right|14,5|| align=right|2,757|| align=right|0,039|| align=right|3,64|| align=right|4,578||MBA||20. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20332)||1998 HO49|| align=right|14,6|| align=right|2,411|| align=right|0,087|| align=right|7,02|| align=right|3,743||MBA||25. april 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(20333)||1998 HH51|| align=right|14,8|| align=right|2,279|| align=right|0,118|| align=right|3,96|| align=right|3,440||MBA||25. april 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(20334)||1998 HL51|| align=right|15,2|| align=right|2,265|| align=right|0,151|| align=right|3,93|| align=right|3,409||MBA||25. april 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|20335 Charmartell||1998 HK57|| align=right|15,3|| align=right|2,513|| align=right|0,024|| align=right|2,85|| align=right|3,982||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|20336 Gretamills||1998 HY61|| align=right|15,1|| align=right|2,635|| align=right|0,184|| align=right|2,16|| align=right|4,276||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|20337 Naeve||1998 HP83|| align=right|14,5|| align=right|2,270|| align=right|0,070|| align=right|6,04|| align=right|3,419||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|20338 Elainepappas||1998 HA86|| align=right|14,9|| align=right|2,908|| align=right|0,075|| align=right|00,99|| align=right|4,958||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|20339 Eileenreed||1998 HM88|| align=right|14,7|| align=right|2,852|| align=right|0,066|| align=right|1,15|| align=right|4,816||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|20340 Susanruder||1998 HR91|| align=right|15,5|| align=right|2,378|| align=right|0,150|| align=right|2,99|| align=right|3,666||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|20341 Alanstack||1998 HX91|| align=right|14,3|| align=right|2,418|| align=right|0,077|| align=right|5,10|| align=right|3,759||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|20342 Trinh||1998 HB97|| align=right|14,6|| align=right|2,772|| align=right|0,023|| align=right|3,43|| align=right|4,614||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|20343 Vaccariello||1998 HC100|| align=right|14,5|| align=right|2,516|| align=right|0,091|| align=right|4,43|| align=right|3,989||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20344)||1998 HF103|| align=right|15,3|| align=right|2,392|| align=right|0,172|| align=right|2,58|| align=right|3,698||MBA||25. april 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|20345 Davidvito||1998 HH114|| align=right|14,5|| align=right|2,339|| align=right|0,097|| align=right|6,78|| align=right|3,576||MBA||23. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20346)||1998 HZ114|| align=right|13,6|| align=right|2,392|| align=right|0,136|| align=right|11,19|| align=right|3,700||MBA||23. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|20347 Wunderlich||1998 HM121|| align=right|14,6|| align=right|2,732|| align=right|0,089|| align=right|5,79|| align=right|4,514||MBA||23. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20348)||1998 HK122|| align=right|14,3|| align=right|2,528|| align=right|0,143|| align=right|15,16|| align=right|4,019||MBA||23. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20349)||1998 HU123|| align=right|13,8|| align=right|2,579|| align=right|0,159|| align=right|14,57|| align=right|4,142||MBA||23. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20350)||1998 HV125|| align=right|12,9|| align=right|2,912|| align=right|0,321|| align=right|10,28|| align=right|4,968||MBA||23. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|20351 Kaborchardt||1998 HN127|| align=right|14,8|| align=right|2,739|| align=right|0,111|| align=right|3,83|| align=right|4,532||MBA||18. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|20352 Pinakibose||1998 HC129|| align=right|14,9|| align=right|2,327|| align=right|0,046|| align=right|6,16|| align=right|3,549||MBA||19. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20353)||1998 HD129|| align=right|14,7|| align=right|2,535|| align=right|0,172|| align=right|12,61|| align=right|4,035||MBA||19. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|20354 Rebeccachan||1998 HA139|| align=right|15,6|| align=right|2,347|| align=right|0,103|| align=right|6,42|| align=right|3,594||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|20355 Saraclark||1998 HD146|| align=right|14,9|| align=right|2,298|| align=right|0,146|| align=right|4,60|| align=right|3,483||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20356)||1998 HG147|| align=right|13,6|| align=right|2,595|| align=right|0,176|| align=right|12,20|| align=right|4,180||MBA||23. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|20357 Shireendhir||1998 HP147|| align=right|14,5|| align=right|2,754|| align=right|0,023|| align=right|7,51|| align=right|4,571||MBA||23. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20358)||1998 HD148|| align=right|13,6|| align=right|2,600|| align=right|0,147|| align=right|12,16|| align=right|4,192||MBA||25. april 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(20359)||1998 JR|| align=right|15,0|| align=right|2,814|| align=right|0,114|| align=right|3,68|| align=right|4,720||MBA||1. maj 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(20360)||1998 JO2|| align=right|14,8|| align=right|2,288|| align=right|0,064|| align=right|9,63|| align=right|3,461||MBA||1. maj 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(20361)||1998 JD3|| align=right|14,1|| align=right|2,648|| align=right|0,159|| align=right|14,35|| align=right|4,309||MBA||1. maj 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(20362)||1998 JH3|| align=right|13,5|| align=right|2,526|| align=right|0,132|| align=right|10,02|| align=right|4,014||MBA||1. maj 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(20363)||1998 KU1|| align=right|15,0|| align=right|2,643|| align=right|0,200|| align=right|8,73|| align=right|4,296||MBA||18. maj 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(20364)||1998 KC5|| align=right|13,0|| align=right|2,932|| align=right|0,128|| align=right|2,75|| align=right|5,018||MBA||20. maj 1998||Kleť||Klet
|-
|(20365)||1998 KD5|| align=right|13,1|| align=right|3,068|| align=right|0,092|| align=right|10,13|| align=right|5,373||MBA||24. maj 1998||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(20366)||1998 KP8|| align=right|13,4|| align=right|2,746|| align=right|0,186|| align=right|9,41|| align=right|4,550||MBA||23. maj 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(20367)||1998 KT8|| align=right|14,5|| align=right|2,795|| align=right|0,195|| align=right|9,17|| align=right|4,673||MBA||23. maj 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(20368)||1998 KF10|| align=right|14,8|| align=right|2,715|| align=right|0,058|| align=right|5,20|| align=right|4,474||MBA||27. maj 1998||Lake Clear||K. A. Williams
|-
|(20369)||1998 KE16|| align=right|13,8|| align=right|2,779|| align=right|0,186|| align=right|17,21|| align=right|4,632||MBA||22. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20370)||1998 KR29|| align=right|12,7|| align=right|2,761|| align=right|0,078|| align=right|6,49|| align=right|4,588||MBA||22. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|20371 Ekladyous||1998 KE30|| align=right|14,5|| align=right|2,754|| align=right|0,073|| align=right|6,22|| align=right|4,570||MBA||22. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|20372 Juliafanning||1998 KS35|| align=right|14,9|| align=right|2,296|| align=right|0,147|| align=right|00,76|| align=right|3,479||MBA||22. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|20373 Fullmer||1998 KX37|| align=right|14,6|| align=right|2,767|| align=right|0,150|| align=right|9,29|| align=right|4,603||MBA||22. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20374)||1998 KD38|| align=right|12,8|| align=right|2,893|| align=right|0,231|| align=right|14,77|| align=right|4,920||MBA||22. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|20375 Sherrigerten||1998 KU38|| align=right|14,5|| align=right|2,580|| align=right|0,076|| align=right|7,02|| align=right|4,142||MBA||22. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|20376 Joyhines||1998 KB44|| align=right|15,0|| align=right|2,425|| align=right|0,130|| align=right|2,00|| align=right|3,777||MBA||22. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|20377 Jakubisin||1998 KX46|| align=right|14,4|| align=right|2,334|| align=right|0,137|| align=right|1,41|| align=right|3,565||MBA||22. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20378)||1998 KZ46|| align=right|12,9|| align=right|2,605|| align=right|0,116|| align=right|13,99|| align=right|4,204||MBA||22. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|20379 Christijohns||1998 KS47|| align=right|14,6|| align=right|2,656|| align=right|0,075|| align=right|4,52|| align=right|4,328||MBA||22. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20380)||1998 KW47|| align=right|13,2|| align=right|2,523|| align=right|0,142|| align=right|2,76|| align=right|4,008||MBA||22. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20381)||1998 KX47|| align=right|13,9|| align=right|2,363|| align=right|0,055|| align=right|8,67|| align=right|3,631||MBA||22. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20382)||1998 KW49|| align=right|14,3|| align=right|2,996|| align=right|0,053|| align=right|11,75|| align=right|5,185||MBA||23. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20383)||1998 KU51|| align=right|13,5|| align=right|3,017|| align=right|0,104|| align=right|11,75|| align=right|5,241||MBA||23. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20384)||1998 KW51|| align=right|13,5|| align=right|2,579|| align=right|0,168|| align=right|13,68|| align=right|4,142||MBA||23. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20385)||1998 KS53|| align=right|13,8|| align=right|2,776|| align=right|0,135|| align=right|9,90|| align=right|4,625||MBA||23. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20386)||1998 KK54|| align=right|14,1|| align=right|2,850|| align=right|0,073|| align=right|14,57|| align=right|4,810||MBA||23. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20387)||1998 KP54|| align=right|13,9|| align=right|2,774|| align=right|0,155|| align=right|13,89|| align=right|4,620||MBA||23. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20388)||1998 KZ54|| align=right|13,6|| align=right|3,037|| align=right|0,122|| align=right|10,58|| align=right|5,291||MBA||23. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20389)||1998 KA55|| align=right|12,8|| align=right|2,995|| align=right|0,082|| align=right|10,70|| align=right|5,183||MBA||23. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20390)||1998 KK55|| align=right|13,8|| align=right|2,740|| align=right|0,031|| align=right|9,58|| align=right|4,536||MBA||23. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20391)||1998 KT55|| align=right|12,8|| align=right|2,656|| align=right|0,235|| align=right|17,54|| align=right|4,328||MBA||23. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20392)||1998 MA8|| align=right|13,5|| align=right|2,894|| align=right|0,099|| align=right|15,92|| align=right|4,923||MBA||19. junij 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|20393 Kevinlane||1998 MZ8|| align=right|14,2|| align=right|3,062|| align=right|0,083|| align=right|8,77|| align=right|5,356||MBA||19. junij 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|20394 Fatou||1998 MQ17|| align=right|13,8|| align=right|3,129|| align=right|0,143|| align=right|6,70|| align=right|5,534||MBA||28. junij 1998||Prescott||P. G. Comba
|-
|(20395)||1998 MY29|| align=right|12,7|| align=right|2,854|| align=right|0,105|| align=right|13,76|| align=right|4,822||MBA||24. junij 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20396)||1998 MF32|| align=right|13,5|| align=right|2,762|| align=right|0,008|| align=right|10,17|| align=right|4,591||MBA||24. junij 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20397)||1998 MR35|| align=right|13,7|| align=right|2,894|| align=right|0,084|| align=right|3,07|| align=right|4,923||MBA||24. junij 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20398)||1998 NQ|| align=right|14,9|| align=right|2,638|| align=right|0,036|| align=right|15,48|| align=right|4,285||MBA||11. julij 1998||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|20399 Michaelesser||1998 OO|| align=right|14,1|| align=right|3,173|| align=right|0,098|| align=right|4,35|| align=right|5,652||MBA||20. julij 1998||Caussols||ODAS
|-
|(20400)||1998 OB4|| align=right|16,1|| align=right|2,219|| align=right|0,091|| align=right|2,51|| align=right|3,305||MBA||24. julij 1998||Caussols||ODAS
|-
|(20401)||1998 OX5|| align=right|14,1|| align=right|2,701|| align=right|0,055|| align=right|11,66|| align=right|4,439||MBA||21. julij 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20402)||1998 OH6|| align=right|12,6|| align=right|3,162|| align=right|0,095|| align=right|6,26|| align=right|5,623||MBA||31. julij 1998||Višnjan||Visnjan
|-
|20403 Attenborough||1998 OW11|| align=right|14,3|| align=right|2,976|| align=right|0,092|| align=right|11,67|| align=right|5,133||MBA||22. julij 1998||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(20404)||1998 OB14|| align=right|14,0|| align=right|2,749|| align=right|0,090|| align=right|18,22|| align=right|4,557||MBA||26. julij 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|20405 Barryburke||1998 QP6|| align=right|14,7|| align=right|2,552|| align=right|0,103|| align=right|3,24|| align=right|4,077||MBA||24. avgust 1998||Caussols||ODAS
|-
|(20406)||1998 QJ13|| align=right|13,7|| align=right|2,929|| align=right|0,155|| align=right|7,31|| align=right|5,011||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20407)||1998 QM20|| align=right|12,9|| align=right|3,026|| align=right|0,035|| align=right|11,66|| align=right|5,264||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20408)||1998 QW31|| align=right|14,6|| align=right|2,288|| align=right|0,221|| align=right|6,62|| align=right|3,461||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20409)||1998 QP43|| align=right|12,6|| align=right|3,156|| align=right|0,097|| align=right|16,92|| align=right|5,606||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20410)||1998 QM51|| align=right|13,0|| align=right|3,114|| align=right|0,106|| align=right|3,72|| align=right|5,493||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20411)||1998 QJ69|| align=right|13,5|| align=right|3,146|| align=right|0,041|| align=right|15,45|| align=right|5,578||MBA||24. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20412)||1998 QG73|| align=right|12,3|| align=right|3,014|| align=right|0,045|| align=right|8,40|| align=right|5,232||MBA||24. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20413)||1998 QY91|| align=right|14,8|| align=right|2,313|| align=right|0,241|| align=right|3,48|| align=right|3,516||MBA||28. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20414)||1998 RH16|| align=right|14,1|| align=right|3,212|| align=right|0,110|| align=right|4,54|| align=right|5,757||MBA||9. september 1998||Caussols||ODAS
|-
|20415 Amandalu||1998 RL61|| align=right|15,0|| align=right|2,234|| align=right|0,136|| align=right|5,26|| align=right|3,338||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|20416 Mansour||1998 RR65|| align=right|14,2|| align=right|2,797|| align=right|0,057|| align=right|5,01|| align=right|4,677||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20417)||1998 SA7|| align=right|14,2|| align=right|2,706|| align=right|0,195|| align=right|7,18|| align=right|4,451||MBA||20. september 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(20418)||1998 SH71|| align=right|15,3|| align=right|2,393|| align=right|0,170|| align=right|2,90|| align=right|3,702||MBA||21. september 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(20419)||1998 SE117|| align=right|13,6|| align=right|2,399|| align=right|0,158|| align=right|7,06|| align=right|3,715||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|20420 Marashwhitman||1998 SN129|| align=right|14,7|| align=right|2,646|| align=right|0,109|| align=right|1,72|| align=right|4,304||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20421)||1998 TG3|| align=right|14,2|| align=right|2,414|| align=right|0,297|| align=right|21,46|| align=right|3,751||MBA||14. oktober 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20422)||1998 UE8|| align=right|13,2|| align=right|3,222|| align=right|0,136|| align=right|1,77|| align=right|5,782||MBA||23. oktober 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(20423)||1998 VN7|| align=right|12,9|| align=right|2,666|| align=right|0,235|| align=right|13,55|| align=right|4,353||MBA||10. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20424)||1998 VF30|| align=right|10,3|| align=right|5,224|| align=right|0,129|| align=right|25,63|| align=right|11,94||JUT||10. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20425)||1998 VD35|| align=right|20,4|| align=right|1,565|| align=right|0,477|| align=right|6,98|| align=right|1,958||APL PHA||15. november 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(20426)||1998 VW44|| align=right|13,1|| align=right|3,148|| align=right|0,117|| align=right|19,24|| align=right|5,584||MBA||13. november 1998||La Silla||C.-I. Lagerkvist
|-
|(20427)||1998 VX44|| align=right|12,6|| align=right|3,133|| align=right|0,112|| align=right|24,00|| align=right|5,544||MBA||13. november 1998||La Silla||C.-I. Lagerkvist
|-
|(20428)||1998 WG20|| align=right|10,8|| align=right|5,240|| align=right|0,145|| align=right|21,04|| align=right|12,00||JUT||18. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20429)||1998 YN1|| align=right|18,0|| align=right|1,556|| align=right|0,465|| align=right|6,30|| align=right|1,941||APL||16. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|20430 Stout||1999 AC3|| align=right|14,2|| align=right|2,646|| align=right|0,202|| align=right|14,77|| align=right|4,304||MBA||10. januar 1999||Baton Rouge||Cooney Jr.; W. R.; S. Lazar
|-
|(20431)||1999 AA10|| align=right|14,7|| align=right|2,174|| align=right|0,121|| align=right|3,01|| align=right|3,206||MBA||13. januar 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(20432)||1999 BD12|| align=right|14,4|| align=right|2,343|| align=right|0,227|| align=right|11,33|| align=right|3,585||MBA||22. januar 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|20433 Prestinenza||1999 CL12|| align=right|13,5|| align=right|3,149|| align=right|0,090|| align=right|17,10|| align=right|5,588||MBA||14. februar 1999||Ceccano||G. Masi
|-
|(20434)||1999 FM10|| align=right|13,2|| align=right|2,648|| align=right|0,144|| align=right|12,06|| align=right|4,308||MBA||21. marec 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(20435)||1999 FU28|| align=right|14,1|| align=right|2,288|| align=right|0,259|| align=right|8,35|| align=right|3,461||MBA||19. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20436)||1999 GA33|| align=right|15,4|| align=right|2,162|| align=right|0,164|| align=right|6,17|| align=right|3,178||MBA||12. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20437)||1999 JH1|| align=right|15,3|| align=right|2,346|| align=right|0,131|| align=right|6,11|| align=right|3,591||MBA||8. maj 1999||Catalina||CSS
|-
|(20438)||1999 JP22|| align=right|15,4|| align=right|2,245|| align=right|0,201|| align=right|2,49|| align=right|3,364||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20439)||1999 JM28|| align=right|13,5|| align=right|2,402|| align=right|0,192|| align=right|1,39|| align=right|3,722||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|20440 McClintock||1999 JO31|| align=right|14,6|| align=right|2,429|| align=right|0,192|| align=right|00,86|| align=right|3,785||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|20441 Elijahmena||1999 JH50|| align=right|15,2|| align=right|2,289|| align=right|0,184|| align=right|5,26|| align=right|3,462||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20442)||1999 JK52|| align=right|15,0|| align=right|2,138|| align=right|0,108|| align=right|2,76|| align=right|3,126||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20443)||1999 JJ60|| align=right|14,5|| align=right|2,331|| align=right|0,218|| align=right|11,12|| align=right|3,559||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|20444 Mamesser||1999 JK63|| align=right|15,4|| align=right|2,275|| align=right|0,169|| align=right|6,02|| align=right|3,431||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20445)||1999 JN77|| align=right|14,5|| align=right|2,313|| align=right|0,245|| align=right|7,21|| align=right|3,517||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20446)||1999 JB80|| align=right|14,0|| align=right|2,304|| align=right|0,336|| align=right|22,57|| align=right|3,496||MBA||14. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20447)||1999 JR85|| align=right|14,1|| align=right|2,609|| align=right|0,310|| align=right|11,34|| align=right|4,213||MBA||15. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20448)||1999 JM96|| align=right|15,0|| align=right|2,526|| align=right|0,220|| align=right|14,69|| align=right|4,014||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20449)||1999 JM108|| align=right|15,1|| align=right|2,366|| align=right|0,225|| align=right|1,20|| align=right|3,640||MBA||13. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|20450 Marymohammed||1999 JJ111|| align=right|15,4|| align=right|2,324|| align=right|0,161|| align=right|5,48|| align=right|3,543||MBA||13. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20451)||1999 JR134|| align=right|15,0|| align=right|2,160|| align=right|0,205|| align=right|5,82|| align=right|3,174||MBA||15. maj 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(20452)||1999 KG4|| align=right|14,0|| align=right|2,352|| align=right|0,235|| align=right|7,91|| align=right|3,606||MBA||20. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20453)||1999 KL6|| align=right|14,2|| align=right|2,370|| align=right|0,288|| align=right|21,08|| align=right|3,647||MBA||24. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|20454 Pedrajo||1999 LD4|| align=right|14,9|| align=right|2,471|| align=right|0,155|| align=right|6,95|| align=right|3,883||MBA||9. junij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|20455 Pennell||1999 LE4|| align=right|14,6|| align=right|2,326|| align=right|0,130|| align=right|6,79|| align=right|3,547||MBA||9. junij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20456)||1999 LX6|| align=right|14,0|| align=right|3,084|| align=right|0,122|| align=right|13,02|| align=right|5,414||MBA||8. junij 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(20457)||1999 LX7|| align=right|15,2|| align=right|2,577|| align=right|0,264|| align=right|8,52|| align=right|4,137||MBA||10. junij 1999||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(20458)||1999 LZ21|| align=right|15,3|| align=right|2,343|| align=right|0,224|| align=right|5,85|| align=right|3,587||MBA||9. junij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20459)||1999 LO26|| align=right|13,6|| align=right|2,550|| align=right|0,209|| align=right|10,09|| align=right|4,071||MBA||9. junij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|20460 Robwhiteley||1999 LO28|| align=right|15,7|| align=right|1,877|| align=right|0,413|| align=right|33,94|| align=right|2,572||AMR||13. junij 1999||Catalina||CSS
|-
|20461 Dioretsa||1999 LD31|| align=right|13,8|| align=right|23,87|| align=right|0,900|| align=right|160,42|| align=right|117||XXX||8. junij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20462)||1999 LZ31|| align=right|13,7|| align=right|3,012|| align=right|0,037|| align=right|8,73|| align=right|5,227||MBA||14. junij 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(20463)||1999 MC1|| align=right|15,8|| align=right|2,296|| align=right|0,046|| align=right|7,00|| align=right|3,479||MBA||23. junij 1999||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(20464)||1999 MD1|| align=right|15,4|| align=right|2,325|| align=right|0,172|| align=right|6,08|| align=right|3,545||MBA||24. junij 1999||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(20465)||1999 MJ1|| align=right|14,8|| align=right|2,385|| align=right|0,154|| align=right|7,65|| align=right|3,682||MBA||20. junij 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(20466)||1999 MW1|| align=right|13,0|| align=right|2,730|| align=right|0,078|| align=right|30,27|| align=right|4,511||MBA||20. junij 1999||Catalina||CSS
|-
|(20467)||1999 MX1|| align=right|14,3|| align=right|2,388|| align=right|0,181|| align=right|6,84|| align=right|3,690||MBA||20. junij 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|20468 Petercook||1999 NK4|| align=right|14,9|| align=right|3,193|| align=right|0,230|| align=right|1,97|| align=right|5,705||MBA||13. julij 1999||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|20469 Dudleymoore||1999 NQ4|| align=right|15,5|| align=right|2,835|| align=right|0,168|| align=right|1,99|| align=right|4,774||MBA||13. julij 1999||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(20470)||1999 NZ5|| align=right|13,8|| align=right|2,416|| align=right|0,279|| align=right|13,53|| align=right|3,755||MBA||13. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20471)||1999 NK6|| align=right|13,8|| align=right|2,698|| align=right|0,185|| align=right|10,66|| align=right|4,430||MBA||13. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|20472 Mollypettit||1999 NL7|| align=right|15,5|| align=right|2,407|| align=right|0,131|| align=right|3,36|| align=right|3,734||MBA||13. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20473)||1999 NS8|| align=right|13,1|| align=right|2,585|| align=right|0,184|| align=right|13,52|| align=right|4,155||MBA||13. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|20474 Reasoner||1999 NV9|| align=right|15,3|| align=right|2,272|| align=right|0,128|| align=right|7,48|| align=right|3,424||MBA||13. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20475)||1999 NU11|| align=right|14,6|| align=right|2,759|| align=right|0,208|| align=right|6,34|| align=right|4,582||MBA||13. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|20476 Chanarich||1999 NH12|| align=right|15,9|| align=right|2,207|| align=right|0,144|| align=right|2,69|| align=right|3,278||MBA||13. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|20477 Anastroda||1999 NQ18|| align=right|14,4|| align=right|2,386|| align=right|0,127|| align=right|5,95|| align=right|3,684||MBA||14. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|20478 Rutenberg||1999 NJ20|| align=right|15,2|| align=right|2,598|| align=right|0,172|| align=right|5,98|| align=right|4,188||MBA||14. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|20479 Celisaucier||1999 NO22|| align=right|14,7|| align=right|2,469|| align=right|0,047|| align=right|3,17|| align=right|3,879||MBA||14. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|20480 Antonschraut||1999 NT31|| align=right|14,6|| align=right|2,425|| align=right|0,195|| align=right|1,63|| align=right|3,776||MBA||14. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|20481 Sharples||1999 NW37|| align=right|15,1|| align=right|2,404|| align=right|0,120|| align=right|2,93|| align=right|3,726||MBA||14. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|20482 Dustinshea||1999 NH40|| align=right|15,3|| align=right|2,442|| align=right|0,161|| align=right|3,40|| align=right|3,817||MBA||14. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|20483 Sinay||1999 NK41|| align=right|14,7|| align=right|2,310|| align=right|0,174|| align=right|7,93|| align=right|3,510||MBA||14. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|20484 Janetsong||1999 NL41|| align=right|14,2|| align=right|2,526|| align=right|0,094|| align=right|7,12|| align=right|4,014||MBA||14. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20485)||1999 NJ54|| align=right|14,5|| align=right|2,664|| align=right|0,175|| align=right|13,29|| align=right|4,347||MBA||12. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20486)||1999 NU56|| align=right|13,6|| align=right|2,663|| align=right|0,142|| align=right|12,12|| align=right|4,344||MBA||12. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20487)||1999 NJ62|| align=right|14,6|| align=right|2,734|| align=right|0,210|| align=right|8,38|| align=right|4,519||MBA||13. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|20488 Pic-du-Midi||1999 OL|| align=right|14,2|| align=right|2,734|| align=right|0,153|| align=right|7,04|| align=right|4,519||MBA||17. julij 1999||Pises||Pises
|-
|(20489)||1999 OJ2|| align=right|13,1|| align=right|2,590|| align=right|0,105|| align=right|12,43|| align=right|4,168||MBA||22. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20490)||1999 OW2|| align=right|12,5|| align=right|2,618|| align=right|0,153|| align=right|21,16|| align=right|4,235||MBA||22. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|20491 Ericstrege||1999 OA5|| align=right|15,4|| align=right|2,318|| align=right|0,073|| align=right|6,34|| align=right|3,529||MBA||16. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20492)||1999 OC5|| align=right|12,9|| align=right|2,557|| align=right|0,208|| align=right|15,41|| align=right|4,088||MBA||16. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20493)||1999 OD5|| align=right|14,3|| align=right|2,748|| align=right|0,196|| align=right|14,64|| align=right|4,554||MBA||16. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20494)||1999 PM1|| align=right|14,5|| align=right|2,683|| align=right|0,242|| align=right|28,16|| align=right|4,395||MBA||3. avgust 1999||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|20495 Rimavská Sobota||1999 PW4|| align=right|14,9|| align=right|2,597|| align=right|0,107|| align=right|15,30|| align=right|4,186||MBA||15. avgust 1999||Ondřejov||P. Pravec; P. Kušnirák
|-
|20496 Jeník||1999 QA2|| align=right|14,3|| align=right|3,036|| align=right|0,187|| align=right|13,29|| align=right|5,290||MBA||22. avgust 1999||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|20497 Mařenka||1999 RS|| align=right|13,6|| align=right|3,173|| align=right|0,066|| align=right|9,74|| align=right|5,652||MBA||4. september 1999||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(20498)||1999 RT1|| align=right|13,5|| align=right|2,597|| align=right|0,179|| align=right|15,11|| align=right|4,185||MBA||5. september 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(20499)||1999 RZ2|| align=right|14,1|| align=right|2,867|| align=right|0,078|| align=right|00,98|| align=right|4,855||MBA||6. september 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(20500)||1999 RP3|| align=right|14,7|| align=right|2,306|| align=right|0,145|| align=right|5,28|| align=right|3,501||MBA||4. september 1999||Catalina||CSS
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

Seznami asteroidov